Thapsia silphia är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Thapsia silphia ingår i släktet Thapsia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
silphia